Árran — луле-саамский культурный центр на севере Норвегии. Находится в посёлке  в коммуне Тюсфьорд провинции (фюльке) Нурланн. Начал действовать в 1994 году.

Деятельность 
Своей целью культурный центр Árran объявил развитие и сохранение луле-саамского языка и саамской культуры.

Árran занимается изданием книг, проводит научные исследования. При центре действуют обучающие курсы луле-саамского языка, которые существуют как в очной форме, так и в форме видеоконференций. В стадии разработки находится крупный проект Sámasta — онлайн-курс луле-саамского языка. С 1999 года культурным центром издаётся научно-популярный журнал , в котором публикуются статьи на луле-саамском, норвежском и шведском языках (у статей на норвежском и шведском имеются анонсы на луле-саамском).

На территории Центра действует детский сад, основным языком общения в котором является луле-саамский.

При Центре работает музей. Имеется сувенирный магазин.

Примечания

Ссылки 
 Árran 
 Árran lulesamiske senter  // Store norske leksikon

Достопримечательности Норвегии
Культурные центры
Культура саамов
Организации, основанные в 1994 году
Здания и сооружения, построенные в 1994 году
Появились в 1990-е годы в Норвегии
1994 год в Норвегии